L'édition 2018 du tournoi de tennis de Rotterdam se déroule du 12 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Roger Federer remporte l'épreuve en simple, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut celle en double.

Faits marquants

Contexte 
Le numéro 2 mondial Roger Federer a besoin d'atteindre les demi-finales pour être assuré de remonter à la première place du classement ATP, qu'il n'a plus occupée depuis octobre 2012, et de devenir alors le plus vieux joueur à atteindre cette place.

Forfaits 
On note les forfaits de l'Australien Nick Kyrgios, de l'Espagnol Roberto Bautista-Agut et des Français Benoît Paire et Jo-Wilfried Tsonga, tenant du titre. Ils sont respectivement remplacés par Viktor Troicki, João Sousa, Nicolas Mahut et Andreas Seppi.

Pendant le tournoi 
Toujours affaibli depuis son retour de blessure, peinant à retrouver ses marques, le Suisse Stanislas Wawrinka () est battu dès le  par Tallon Griekspoor, pourtant . Le duel attendu avec Roger Federer en 1/4 de finale n'a donc pas lieu.

Le , en s'imposant en 1/4 de finale contre Robin Haase après avoir perdu le premier set (le seul qu'il perd durant son parcours), Roger Federer s'assure mathématiquement d'occuper à nouveau la tête du classement ATP à partir du . Il devient ainsi le plus vieux numéro 1 mondial de l'histoire du tennis, à l'âge de 36 ans et 6 mois, battant le précédent record (33 ans, 3 mois et 27 jours) détenu par Andre Agassi depuis .

Lauréats 
Roger Federer remporte le  de sa carrière en écartant en finale Grigor Dimitrov. Il s'agit de son  de la saison. C'est aussi son  à Rotterdam après 2005 et 2012, égalant ainsi le record du tournoi détenu par Arthur Ashe (1972, 1975 et 1976). Auparavant, il avait également remporté le titre en double en 2001 et 2002.

En double, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut décrochent leur  ensemble (et leur  commun en indoor) en s'imposant en finale face à Oliver Marach et Mate Pavić. Il s'agit respectivement de leur  et  dans la discipline. Ces derniers sont battus pour la première fois de la saison, eux qui restaient sur 3 titres et 17 victoires consécutives depuis le début de l'année. Nicolas Mahut s'adjuge le titre à Rotterdam pour la  après 2014 (avec Michaël Llodra) et 2016 (avec Vasek Pospisil).

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rotterdam
 Saison 2018 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2018
Rotterdam
Sport aux Pays-Bas en 2018
Tennis en février 2018